Турнеја четири скакаонице у сезони 2010/11. је традиционално одржана у време новогодишњих празника на скакаоницама у Оберсдорфу, Гармиш-Партенкирхену, Инзбруку и Бишофсхофену.

Победник турнеје је био Томас Моргенштерн, освојивши две од четири скакаонице. Његовим тријумфом, Аустрија је, уз Норвешку, постала тек друга нација чији су скакачи освајали турнеју три пута заредом. Друго место у генералном пласману је заузео Симон Аман, победник такмичења у Гармиш-Партенкирхену, а Том Хилде је, победом у Бишофсхофену, првом после три године, заузео треће место.

Први пут у историји турнеје је уведен тз. фактор ветра, чијим се израчунавањем кроз коефицијенте омогућава коректније бодовање и усаглашавање скокова скакача, а посебно оних који не скачу под истим временским условима.

Генерални пласман

Резултати Оберсдорф 
 Скакаоница Шатенберг ВС 137
29. децембар 2010.

Резултати Гармиш-Партенкирхен 
 Велика олимпијска скакаоница ВС 140
1. јануар 2011.
Због лоших временских услова није одржана друга серија скокова.

Резултати Инзбрук 
 Скакаоница Бергизел ВС 130
3. јануар 2011.

Резултати Бишофсхофен 
 Скакаоница Пол Аусерлајтнер ВС 140
6. јануар 2011.

Референце

Види још

Спољашње везе 
 Званични сајт Турнеје четири скакаонице

Скијашки скокови
Турнеја четири скакаонице
Спорт у 2010.
Спорт у 2011.